Blåljus kan avse:
 Blåljus – ljus på svenska utryckningsfordon, se varningsljus
 Blått högenergiljus – högenergiljus inom det violetta/blåa våglängdsbandet, se Synligt högenergiljus 
 Blåljus (bokserie) – bokserie av Margit Sandemo
 Blåljus – en art i familjen blågullsväxter, se Blågull